est un mot anglais signifiant « pistes » ou « traces ». Il peut faire référence à :

Écrits 

 , magazine australien mensuel de surf ;
 , roman de Louise Erdrich publié en 1988.

Télévision 

 Tracks, émission de télévision franco-allemande consacrée aux contre-cultures, créée en janvier 1997 et diffusée sur Arte, puis reprise sur ARTV au Québec.

Cinéma 

 , drame américain d'Henry Jaglom sorti en 1976 ;
 , court métrage d'animation de Corrie Francis Parks sorti en 2003 ;
 , film d'aventure biographique australien de John Curran sorti en 2013.

Musique

Label 

 , label fondé en 1966 à Londres.

Chanson 

 , chanson de Gary Numan présente sur l'album  sorti en 1979.

Album 

 , album de Bruce Springsteen sorti en 1998 ;
 , album de Collin Raye sorti en 2000 ;
 , album de  sorti en 1976 ;
 , album d'Oscar Peterson sorti en 1970.

Voir aussi